

Geografia
 Brasile
 Bonito – comune dello Stato di Bahia
 Bonito – comune dello Stato del Mato Grosso do Sul
 Bonito – comune dello Stato del Pará
 Bonito – comune dello Stato del Pernambuco
 Italia
 Bonito – comune in provincia di Avellino

Musica 
 Bonito – album dei Jarabe de Palo del 2003
 Bonito – singolo dei Jarabe de Palo del 2003, dall'album omonimo

Persone
 Bonito – cognome italiano
 Bonito di Clermont – santo patrono di Bonito
 Giuseppe Bonito – regista italiano

Altro 
 Bonito – variante del nome proprio di persona Bono
 Bonito – nome che viene attribuito a varie specie di Sgombridi come l'alalunga, l'alletterato e il tonnetto striato.